Худуха-беки () — предводитель союза ойратских племен конца XII — начала XIII века, добровольно присоединившийся к государству Чингисхана. По сведениям Рашид ад-Дина, Худуха-беки был царём ойратов и происходил из племени дурбэн.

Биография 

Первые упоминания о Худуха-беки в «Сокровенном сказании монголов» относятся к 1201 году, когда ряд правителей монгольских племён, в т. ч. ойратов, присягнул на верность Джамухе и избрал его гурханом, обязавшись воевать против Чингисхана. Во время сражения в урочище Койтен вместе с найманским правителем Буюрук-ханом Худуха-беки пытался наслать на войско Чингисхана бурю, однако та неожиданно обернулась против них же, и из-за поднявшегося урагана и ливня союзники Джамухи понесли большие потери. 

Впоследствии Чингисхан разгромил Джамуху и найманов, однако ойраты Худуха-беки к моменту образования Монгольской империи в 1206 году ещё не были покорены. Тем не менее, когда в 1207 году Чингисхан отдал своему старшему сыну Джучи приказ покорить т. н. «лесные народы», Худуха-беки был одним из первых, кто подчинился. По имеющимся письменным свидетельствам («Сокровенное сказание монголов», § 239) «За то, что Ойратский Худуха-беки первый вышел навстречу Чжочия с выражением покорности, вместе со своими Ойратами, государь пожаловал его и выдал за сына его, Инальчи, царевну Чечейген, Царевну же Олуйхан выдал за Инальчиева брата — Торельчи» (по Рашид ад-Дину, за Торельчи-гургэна была выдана Чечейген). Дочь Худуха-беки Огул-Тутмыш впоследствии стала одной из жён великого хана Менгу.

Семья 
См. также Семейное древо Чингисхана.

Примечания

Источники

Библиография 
  
 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Монгольская империя
Родившиеся в XII веке
Умершие в XIII веке
Монгольские ханы